Sicherheitstechnik steht für:

 alle technischen Vorrichtungen, die der Sicherheit dienen, siehe Sicherheit
 Technik für elektrische und elektronische Sicherheitssysteme
 haustechnische Vorrichtungen, die der Gebäudesicherheit dienen, siehe Haustechnik bzw. Sicherungstechnik, z. B. in Bezug auf Gefahrenmeldeanlagen
 in der Informationstechnologie die Methoden der Informationssicherheit 
 das Studienfach, siehe Sicherheitstechnik (Studienfach)